Световно първенство по футбол за юноши до 17 години () – 17-ия шампионат, състоял се в Индия от 6 до 28 октомври 2017 година. Това е първият турнир под егидата на FIFA, който се провежда на територията на Индия. За първи път в историята шампион става отборът на Англия.

Изборът 
Приемът на заявките за домакин завършва на 15 ноември 2013 година. Кандидатури са подали  Азербайджан,  Индия,  Ейре и  Узбекистан.

На 5 декември 2013 г. на заседание на изпълкома на FIFA в Салвадор, Бразилия, за организатор на турнира е обявена Индия.

Класирани отбори 
Във финалната част на турнира приемат участие 24 отбора, класиране според резултатите в континенталните турнири. Действащият световен шампион Нигерия – не успява да се класира за финалите.

Националният отбор на Индия, Нова Каледония и Нигер правят дебют в съревнованието. Отборът на Испания достига до финала за пръв път от 8 години.

Градове и стадиони

Съдии 
Мачовете на турнира обслужва бригада от 21 съдии (главен съдия и двама асистенти), а също и 7 съдии-жени в ролята на помощник съдии. Видеоасистенти на турнира няма.

Жребий 
Жребият за финалите се проведе на 7 юли 2017 годинаа в Мумбай. В жребия вземат участие двама победители от юношеските мондиали – Нванкво Кану и Естебан Камбиасо.

Отборите са поставени в четири кошници, организаторът на шампионата Индия – е „поставен“ в първата и автоматически заема първа позиция в група А. Другите отбори са поставени по резултатите от последните пет мондиала, по-старите турнири имат по-малка тежест. Победители в турнирите в своите конфедерации също получават бонус точки при поставянето. По регламент представители на една конфедерация не могат да се срещнат помежду си в груповия етап на турнира.

Групов етап 
За 1/8 финалите се класират отборите, занели първо и второ място в групите си, а също така и най-добрите четири от заелите трето място в групите си.

 Начално време на мачовете – местно (UTC+5:30).

Група A

Група В

Група С

Група D

Група Е

Група F

Рейтинг на отборите заели трето място 
Редът на класирането на отборите, заели трето място в групите се определя по:
 Спечелени точки
 Голова разлика
 Отбелязани голове
 Точки о феърплей
 Жребий

1/8 финали

1/4 финали

1/2 финали 

 Бележки
 1.  Мачаът между Бразилия и Англия е пренесен от Гувахати в Калкута заради лошото състояние на терена, предизвикано от проливните дъждове.

Мач за 3-то място

Финал

Световен шампион

Голмайстори

Героите на Мондиала 
Най-добър играч:
Златна топка
  Фил Фодън
Сребърна топка
  Серхио Гомес
Бронзова топка
  Риан Брюстър
Най-добър вратар:
Златен глобус
  Габриел Бразао
Наградата за феърплей:
  Бразилия

Крайно класиране

Бележки

Външни препратки 
 Official site 

Световни първенства по футбол
Футбол в Индия
Колката